Ла Русија се односи на више насеља:

у Мексику:
 Ла Русија (Идалго), насеље у општини Идалго
 Ла Русија (Санта Катарина), насеље у општини Санта Катарина
 Ла Русија (Флоренсио Виљареал), насеље у општини Флоренсио Виљареал
 Ла Русија (Озулуама де Маскарењас), насеље у општини Озулуама де Маскарењас
 Ла Русија, Леонор Родригез (Лампазос де Наранхо), насеље у општини Лампазос де Наранхо

у Италији:
 Ла Русија (Ређо Емилија), насеље у округу Ређо Емилија